Уа́йт-Ма́унтинс ( — досл. «Белые горы») — многозначный топоним.

Австралия:
 Уайт-Маунтинс — национальный парк в штате Квинсленд.

США:
  — горный хребет на Аляске.
 Уайт-Маунтинс — горный хребет и горный район в восточной части штата Аризона.
  — горный хребет в штатах Калифорния и Невада.
 Уайт-Маунтинс — горный хребет в штате Нью-Гэмпшир.

См. также 
 Уа́йт-Ма́унтин ( — досл. «Белая гора»)
 Белые горы, Белая гора